Mimbang désigne plusieurs localités au Cameroun, dont :
Mimbang, dans la commune de Bengbis
Mimbang, dans la commune de Meyomessi
Mimbang, dans la commune de Meyomessala
Mimbang, dans la commune d'Olanguina.
 Mambang, village de l'arrondissement de Mengang, en Région du Centre.